Cyphon är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Gustaf von Paykull 1799. Cyphon ingår i familjen mjukbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mjukbaggar
Cyphon